Calidonia puede referirse a los siguientes artículos:

 Calidonia, localidad de la provincia panameña de Panamá;
 Calidonia, localidad de la provincia panameña de Veraguas;
 Calidonia, antigua ciudad griega;
 Batalla del Puente de Calidonia, contienda producida en la localidad de la provincia de Panamá.